Bupleurum oppositifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Philippe Picot de Lapeyrouse. Bupleurum oppositifolium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
oppositifolium